

Persone 
 Bruno Burrini (1931-2017) – sciatore alpino italiano
 Gino Burrini (1934-2022) – sciatore alpino italiano
 Giovanni Antonio Burrini (1656-1727) – pittore italiano
 Sarah Burrini (1979) – illustratrice tedesca

Altro 
 Burrini di bufala – sono dei formaggi, inseriti nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani dalla regione Campania